El nombre Finn puede referirse a:
 la clase Finn, una de las internacionales de vela ligera;
 el municipio de Finn, en el condado de Logan (Dakota del Norte, Estados Unidos);
 el río Finn que surca los condados de Donegal (República de Irlanda) y Tyrone (Irlanda del Norte, Reino Unido);
 Fionn mac Cumhaill o simplemente Finn, un cazador y guerrero de la mitología celta irlandesa, que aparece también en las leyendas de Escocia y la isla de Man; 
 el Ciclo de Finn, o feniano, uno de los cuatro ciclos principales de la mitología irlandesa, centrado en las hazañas del héroe mítico anterior;
 Finn de Frisia (fl. c. 400), señor legendario de Frisia mencionado en Beowulf;
 Frank Finn (1868-1932), ornitólogo británico que trabajó fundamentalmente con la avifauna del subcontnente indio;
 Finn Hudson, personaje de la serie de comedia estadounidense Glee, interpretado por Cory Monteith;
 Finn el humano, personaje de la serie animada Adventure Time;
 Finn, personaje ficticio de la saga de películas Star Wars;
 Finn (1996), álbum de los Finn Brothers, o a:
 Haider Octavio Posada, guionista y director de cine, teatro y televisión argentino contemporáneo, nacido en 1938.